Фатх (), аль-Фатх () — арабское слово со значением «победа», «открытие».

 ФАТХ — палестинская военизированная организация и политическая партия; одна из ведущих партий Палестинской автономии (ПНА).
 Аль-Фатх — религиозная организация мусульман Санкт-Петербурга, основанная в 1993; входит в ДУМЕР.
 Аль-Фатх — сорок восьмая сура Корана.
 Аль-Фатх — мечеть в Каире, расположенная на площади Рамзеса.
 Аль-Фатх аль-Бундари — средневековый историк, писавший на арабском языке.

См. также 
 Абу-ль-Фатх () — кунья, в переводе с арабского означающая «отец Фатха» или в переносном значении «отец победы».